Osoby o nazwisku Koch:
 Alexander Koch – belgijski wioślarz
 Andrea Koch-Benvenuto – chilijska tenisistka
 Beate Koch – wschodnioniemiecka oszczepniczka
 Bill Koch – amerykański biegacz narciarski
 Björn Koch – austriacki skoczek narciarski
 Carl Ludwig Koch – niemiecki przyrodnik, entomolog i arachnolog
 Dieter-Lebrecht Koch – niemiecki polityk i architekt
 Emil Koch – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej
 Erich Koch – gauleiter Prus Wschodnich w latach 1933-1945
 Erland von Koch – szwedzki kompozytor
 Fritz Koch – austriacki skoczek narciarski
 Hans Koch – niemiecki historyk, oficer Abwehry
 Hans Koch – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Harald Koch - duński prawnik i urzędnik konsularny
 Harry Koch – niemiecki piłkarz
 Heiner Koch – niemiecki duchowny katolicki
 Heinrich Christoph Koch – niemiecki teoretyk muzyki
 Helge von Koch – szwedzki matematyk
 Howard W. Koch – amerykański reżyser
 Hugo Koch – niemiecki teolog katolicki i historyk Kościoła
 Hugo Koch – holenderski wynalazca
 Ilse Koch – żona Karla Otto Kocha, zbrodniarka hitlerowska
 Jerzy Koch – polski filolog
 Jonathan Koch – niemiecki wioślarz
 Julius Koch – za życia najwyższy mieszkaniec Europy
 Julius Ludwig August Koch – niemiecki lekarz psychiatra
 Jurij Koch – łużycki pisarz
 Karl Otto Koch – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Kenneth Koch – amerykański poeta
 Kurt Koch – szwajcarski duchowny katolicki
 Ludwig Carl Christian Koch – niemiecki entomolog i arachnolog
 Marco Koch – niemiecki pływak
 Marita Koch – lekkoatletka, reprezentantka NRD
 Martin Koch – austriacki skoczek narciarski
 Moritz Koch – niemiecki wioślarz
 Robert Koch – niemiecki lekarz, bakteriolog
 Robert Koch – węgierski siatkarz
 Roland Koch – niemiecki polityk, premier Hesji
 Sebastian Koch – niemiecki aktor
 Silvana Koch-Mehrin – niemiecka polityk i ekonomistka
 Thomas Koch – austriacki hokeista
 Thomaz Koch – brazylijski tenisista

Miejscowość w Polsce:
 Koch – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
Muzyka
 Koch International Poland – polska wytwórnia muzyczna,  oddział Koch International
Inne
 (10847) Koch – Planetoida
 Koch – ormiańska odmiana zapasów

Zobacz też 
 Koch Industries – przedsiębiorstwo amerykańskie
 Koch Media – niemiecka firma wydająca i produkująca gry komputerowe
 Heckler & Koch – niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją broni